Diezma kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Diezma (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Diezma (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar